Санто Доминго Тлатајапам има више значења:

 Општина Санто Доминго Тлатајапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Тлатајапам (Санто Доминго Тлатајапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику